Колонија Олимпо има више значења:

 Колонија Олимпо, Касас Бланкас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Олимпо (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику